Il Puzzle è un gioco da tavolo in cui bisogna incastrare tra loro dei pezzi di cartone di piccole dimensioni fino a risalire all'immagine originale.

Il termine può riferirsi anche a:

Cinema 
 Puzzle – film del 1986 diretto da Lluís Josep Comerón
 Puzzle – film del 2018 diretto da Marc Turtletaub

Musica 
 Puzzle – album di Michel Berger del 1971
 Puzzle – album di Gianna Nannini del 1984
 Puzzle – album dei Tahiti 80 del 1999
 Puzzle – album dei Biffy Clyro del 2007
 Puzzle – album dei Kanjani Eight del 2009
 Puzzle – album delle Amiina del 2010

Televisione 
 Puzzle – miniserie televisiva italiana del 1978
 Puzzle – dorama del 2007
 Puzzle 2 – dorama del 2008